Прову́лок Попо́ва — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Провулок Попова — провулок у місті Житомир.
 Провулок Попова — провулок у місті Кропивницький.
 Провулок Попова — провулок у місті Харків.
 Провулок Попова — провулок у місті Херсон.
 Провулок Попова — провулок у місті Черкаси.
 Провулок Попова — провулок у місті Чернівці.

 Провулок Попова — колишня назва Червиновського провулку в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки